Il Kisei 1996 è stata la 20ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Torneo preliminare

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei